Барнстабл има више значења:
 Округ Барнстабл (Масачусетс)
 Барнстабл (Масачусетс)